

Sigle 
 Jupiter Ganymede Orbiter, sonda spaziale costruita dall'ESA, che prenderà parte alla missione congiunta ESA/NASA Europa Jupiter System Mission per l'esplorazione del sistema di Giove.

Codici 
 JGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qeqertarsuaq (Groenlandia)